EDCO bzw. Edco bezeichnet:

 EDCO, ICAO-Code für den Flugplatz Obermehler-Schlotheim
 Edco (Fahrradkomponentenhersteller)

Abkürzung